₡ ist das Währungszeichen für:

 den Costa-Rica-Colón
 den El-Salvador-Colón